

Троїця — село, Білохолуницький район, Кіровська область
 Троїця — село, Підосиновський район, Кіровська область
 Троїця — село, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Троїця — село, Коломийський район, Івано-Франківська область

Див. також 
 Трійця (значення)